La Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine 1996-1997, abbreviata in Prva liga NS BiH 1996-1997, è stata la terza edizione del campionato di calcio della comunità musulmana della Bosnia Erzegovina.

Capocannoniere del torneo fu Nermin Vazda () con 17 reti.

Contesto storico 
Il campionato fu disputato dalle squadre delle città appartenenti all'area della Bosnia governata dalle forze musulmane. Contestualmente a questo torneo furono disputate altre competizioni sia nella Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia (Prva liga Herceg-Bosne 1996-1997) che nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Prva liga Republike Srpske 1996-1997), entrambe non riconosciute dalla UEFA.

Squadre partecipanti

Profili

Formula
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Druga liga NS BiH.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina
      Retrocesso in Druga liga NS BiH

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Kup NS BiH 1996-1997

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu
 sportsport.ba

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
1996-1997